Чистовка — топоним, гидроним в России:
 
 Чистовка — село в Челно-Вершинском районе Самарской области.
 Чистовка — деревня в Умётском районе Тамбовской области.
 Чистовка — река в Вологодской области. Впадает в Рыбинское водохранилище.